Mairinque kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mairinque (ort), São Paulo, 
 Mairinque (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar